Habrovany può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Habrovany, comune del distretto di Vyškov, in Moravia Meridionale
Habrovany, comune del distretto di Ústí nad Labem, nell'omonima regione